PowerPlay Manager è un videogioco on-line di origine slovacca attualmente disponibile in 41 lingue tra cui italiano. Il gioco è stato presentato ufficialmente nel marzo 2007 e la registrazione è iniziata nel giugno 2007 con la prima versione. Il progetto non è stato creato da un team di professionisti, ma l'interesse della comunità Internet è grande - ci sono stati più di 240.000 giocatori registrati nel dicembre 2009. La versione finale del primo sport - hockey su ghiaccio - è stata lanciata nell'aprile 2009. Il nome del gioco è basato sul power play dell'hockey su ghiaccio; si dice che una squadra gioca in power play, quando la squadra avversaria subisce una penalità, e quindi gioca con un uomo in meno per due minuti.

PowerPlay Manager sarà in futuro una collezione di vari giochi di gestione manageriale: calcio, formula 1, tennis, basket, baseball, pallavolo, biathlon, hockey su ghiaccio e pallamano. Per giocare, è necessario un computer con connessione a Internet e un browser. Come nella maggior parte dei giochi sportivi manageriali, l'obiettivo è quello di ottenere la migliore squadra e l'accesso alla divisione superiore. Per avere successo, è necessario acquistare i giocatori sul mercato dei trasferimenti, ricerca di talenti, trovare personale e così via.

Powerplay Manager è un gioco completamente gratuito, ma è anche possibile acquistare un pacchetto PRO per alcune caratteristiche aggiuntive che migliorano la giocabilità seppure nessuna di queste funzioni è necessaria per vincere: un giocatore che non paga il pacchetto PRO non ha svantaggi nella forza della propria squadra.

Nel giugno 2010 è stata lanciata la versione finale di calcio PPM.

Nel maggio 2013 è stata lanciata la versione finale di pallamano PPM.

Nel giugno 2014 è stata lanciata la versione finale di basket PPM.

Competizioni

Competizioni nazionali

Campionato 
Il campionato di livello superiore (prima lega) è costituito da una sola divisione. Poi ci sono 4 divisioni in seconda lega, e il numero di divisioni è moltiplicata per quattro in ogni lega successiva. Pertanto, ci sono 16 divisioni in terza lega, 64 in quarta, 256 in quinta e così via. I campionati sono indicati con una combinazione di numeri romani e arabi. Ad esempio, il II.3 campionato è la terza divisione della seconda lega.

 L1: 1 divisione
 L2: 4 divisioni (II.1, II.2, II.3, II.4)
 L3: 16 divisioni (III.1, III.2, ..., III.16)
 L4: 64 divisioni (IV.1, IV.2, ..., IV.64)
 L5: 256 divisioni (V.1, V.2, ..., V.256)
 L6: 1024 divisioni (VI.1, VI.2, ..., VI.1024)

Una stagione dura 112 giorni reali. La prima parte è chiamata "stagione regolare" durante la quale le squadre giocano 38 partite (42 nel calcio). Poi a seconda dello sport si decide il campione di lega.

Nell'hockey su ghiaccio seguono i play-off per le prime 8 classificate. Il vincitore del play-off accede automaticamente alla lega superiore, mentre le ultime quattro squadre della stagione regolare vengono retrocesse.

Nel calcio non si disputano i playoff, la stagione finisce dopo il campionato regolare. La prima squadra classificata accede alla lega superiore, la seconda giocherà la partita per lo spareggio. Dalla quindicesima classificata fino alla diciottesima si giocheranno gli spareggi con le seconde classificate delle leghe inferiori, le squadre classificate tra la diciannovesima e la ventiduesima posizione retrocederanno direttamente.

Coppa nazionale 

La Coppa nazionale viene giocata con un sistema ad eliminazione diretta. Si gioca il martedì. Il numero massimo di squadre che possono competere in un paese è di 8192. Non vi è alcun vantaggio casalingo in questa gara, ed i guadagni dei biglietti venduti sono ripartiti equamente tra le due squadre. Le due perdenti nella semifinale giocano una gara valente per il terzo posto.

Competizioni internazionali

Coppa internazionale 

Le Coppe internazionali sono la Champions League e la Coppa delle Coppe. Ognuna di esse è giocata da 96 squadre partecipanti, provenienti da tutto il mondo.
Il turno preliminare è sempre svolto in un formato mini-campionato. Il vantaggio di giocare in casa è applicato e il denaro presso la biglietteria e derivati è incassato dalla squadra ospite. I playoff si svolgono su un sistema di eliminazione diretta e non vi è alcun vantaggio di giocare in casa. I ricavi dei biglietti sono divisi equamente tra le due squadre.
Il numero di squadre partecipanti per ogni nazione può cambiare, determinato da una speciale classifica calcolata dai risultati delle squadre nelle ultime tre stagioni in Champions League e Coppa delle Coppe. Un valore maggiore è dato alla stagione più recente. I campioni in carica di ciascuna Coppa sono automaticamente qualificati per la Coppa della stagione successiva e non viene conteggiata tra le squadre partecipanti del proprio paese.

Champions League 
La prima edizione della Champions League di Hockey su ghiaccio è stata giocata durante la stagione 2.

Palmarès

Coppa delle Coppe 
La Coppa delle Coppe mette insieme due o tre classificati di ogni campionato. La prima edizione è stata giocata durante la stagione 2.

Palmarès

Mondiali 

Palmarès divisione Top - Hockey su ghiaccio
La prima edizione dei mondiali di hockey su ghiaccio si è svolta durante la stagione 3.

Voci correlate 
 Trophy Manager
 Hattrick
 Goalunited